Hatt ist der Familienname folgender Personen:

 Anna-Karin Hatt (* 1972), schwedische Politikerin
 Emilie Demant-Hatt (1873–1958), dänische Malerin, Schriftstellerin und Ethnographin
 Hanns Hatt (* 1947), deutscher Biologe und Mediziner
 Heinrich Hatt-Haller (1878–1940), Schweizer Bauunternehmer
 Jean-Jacques Hatt (1913–1997), französischer Archäologe
 Robert Torrens Hatt (1902–1989), US-amerikanischer Zoologe

Siehe auch:
 Hat
 Hut (Begriffsklärung)
 Hutt